Fandango hace referencia a varios artículos:

Música
 Fandango (baile), género de música y baile español, actualmente palo flamenco.
 Fandango (Colombia), baile tradicional de la Costa Norte de Colombia.
 Fandango (Ecuador), género musical y baile tradicional del norte de Ecuador.
 Fandango (Veracruz), baile tradicional de las regiones de Las Tuxtlas, el Istmo y las Llanuras de Sotavento del estado de Veracruz (México).
 Fandango (País Vasco), baile tradicional vasco (jota vasca).

Canciones
Fandango (candombe), tema musical en ritmo de candombe compuesto por Mariano Mores.

Grupos musicales
 Fandango (banda), grupo musical juvenil femenino mexicano, ya desaparecido.
 Fandango (banda de Nueva Jersey), grupo musical estadounidense.

Además
 Santa Bárbara (Los Lagos) (también llamada Chaitén Norte o Santa Bárbara), localidad de la Región de Los Lagos (Chile).
 Color rojo púrpura rojizo.
 Grim Fandango, videojuego para PC desarrollado por LucasArts.
 Fandango, nombre artístico del luchador profesional Johnny Curtis (n. 1983).
 Fandango (película de 1985), película estadounidense dirigida por Kevin Reynolds, y estrenada en 1985.
Fandango (compañía) empresa vendedora de entradas de cine.

Enlaces externos